Межзональный турнир по шахматам 1979 среди женщин (Рио-де-Жанейро) — четвёртый женский межзональный турнир, проводился в 2 группах. 

Первая группа играла с 22 сентября по 22 октября в 1979 в Рио-де-Жанейро. 17 участниц из 13 стран, в том числе 4 советские шахматистки. На протяжении всего турнира лидировала Н. Иоселиани, ставшая победительницей турнира — 14½ очков (без поражений). 2-е место заняла Ж. Вереци — 12 очков, 3-е — Н. Александрия — 11.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1979 год в шахматах